

Patronyme 

 Adolphe Poujol, (1811-1898), auteur dramatique français ;
 Anthony Poujol, (1987-), joueur de rugby à XV français ;
  ;
 Félix André Augustin Poujol (1797-1869), médecin et écrivain français ;
 Geneviève Poujol (1930-), sociologue française ;
 Hadrien Poujol (1983-), raseteur français ;
 Jacques Poujol (1922-2012), professeur et écrivain français, ancien résistant ;
 Loïc Poujol (1989-), footballeur français ;
 Pierre-Luc Poujol (1963-), peintre et sculpteur français ;
 Raoul Poujol, dit « de Fréchencourt » (1863-1921), journaliste français ;
 Robert Poujol (1923-2003), haut-fonctionnaire français ;
 Valérie Duval-Poujol (1974-), théologienne française du .

Toponyme 

 Le Poujol-sur-Orb est une commune française, située dans le département de l'Hérault en Occitanie.

Patronyme français